Стоян Николов:
 Николов, Стоян Иванов (род. 1949) — болгарский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр.
 Николов, Стоян Йовков (в монашестве Стефан; 1904—1970) — епископ Болгарской православной церкви, титулярный епископ Главиницкий.